Der Begriff Perkussion (von lateinisch percussio „Erschütterung“) bezeichnet:

 Perkussion (Musik), in der Musik den Oberbegriff für Instrumentenarten aus dem Bereich der Schlag- und Effektinstrumente
 eine perkussive Anschlagsart bei Saiteninstrumenten, siehe Gitarre#Techniken der Anschlagshand
 Perkussion (Medizin), in der Medizin ein Verfahren, bei dem die Körperoberfläche zur Diagnose abgeklopft wird
 im Sprachgebrauch farbentragender Studentenverbindungen die Einfassung des Bandes, siehe unter Couleur#Perkussion
 Perkussionsschloss, bei Schusswaffen einen Waffentyp, bei dem die Treibladung durch die separate Zündkapsel oder Zündhütchen gezündet wird

Siehe auch: